Furacão Elena
Elena (filme)
Elena (Bulgária)
Elena (Córdova)
ELENA (banco de dados)

Desambiguações de topônimos
Desambiguação